Бахоте́ц () — деревня в составе Волковичского сельсовета Чаусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

По преданиям, название деревни первоначально звучало Боготец (от «бог — отец»), но в советское время (борьбы с религией в топонимах) было замаскировано написанием Бохотец (затем Бахотец).

История 
Упоминается в 1696 году как село с церковью в составе Могилевской экономии в Оршанском повете ВКЛ.

Население 

 2010 год — 148 человек

См. также 
 Волковичский сельсовет
 Чаусский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Чаусского района